Alfredo Ángel Romano (Montevideo, 1893 - 1972), futbolista internacional uruguaià 
 Carlo Giuseppe Romano
 Giulio Romano (Roma ~1499 ? - Màntua, 1546), pintor, arquitecte i decorador del manierisme
 Jurgen Romano Colin (1981, Utrecht), futbolista neerlandès 
 Paolo Romano (~1445-~1470), escultor del renaixement italià
 Ray Romano (Queens, Nova York, 1957), actor de cinema i TV estatunidenc 
 Romano Gandolfi (1933 - Medesano, 2006), director d'orquestra i de cors italià 
 Romano Prodi (Scandiano, Regne d'Itàlia, 1939), Primer Ministre d'Itàlia (1996 -1998 i 2006-2008) i President de la Comissió Europea (1999 -2004)
 Romano Scarpa (Venècia, 1927 - Màlaga, 2005), dibuixants de Disney 
 Romano Sion (Paramaribo, 1971), futbolista holandès nascut a Surinam